Henry Paget kan syfta på flera personer, bland andra:

* Henry Paget, 2:e baron Paget (omkring 1539–1568)
 Henry Paget, 1:e earl av Uxbridge (1663–1743)
 Henry Paget, 2:e earl av Uxbridge (1719–1769)  
 Henry Paget, 1:e earl av Uxbridge (1744–1812)
 Henry Paget, 1:e markis av Anglesey (1768–1854)
 Henry Paget, 2:e markis av Anglesey (1797–1869)
 Henry Paget, 5:e markis av Anglesey (1875–1905)